Това е списъкът с епизоди на сериала „Грозната Бети“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България. Сериалът дебютира на 28 септември 2006 г. по телевизия Ей Би Си. Първият сезон съдържа 23 епизода. Толкова са запланувани и за втори, но в крайна сметка те са само 18 поради стачката на сценаристите в САЩ, която започна през ноември 2007 г. и завърши през февруари 2008 г. От 24 април 2008 г. продължава излъчването на втория сезон с нови пет епизода.

Сезон 1: 2006-2007

Сезон 2: 2007-2008

Сезон 3: 2008-2009

Сезон 4: 2009-2010

Моуд след часовете 
Това е уебсериал, въртящ се около приключенията на Марк и Аманда, когато всички работници (с изключение на охраната) са си тръгнали за през нощта.

Първа поредица

Втора поредица

Трета поредица 

Грозната Бети